Ephelis — рід грибів родини Clavicipitaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Ephelis відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.370

Роди грибів
Клавіціпітаєві